I liga szkocka w piłce nożnej (1960/1961) – sześćdziesiąty czwarty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Rangers. Awans uzyskały zespoły Stirling Albion i Falkirk. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Clyde i Ayr United.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej